Српска патријаршија се може односити на:

 Српска патријаршија (1346–1463), средњовековна Српска патријаршија са средиштем у Пећи, која је постојала од проглашења 1346. године, до турског освајања српских земаља средином 15. века.
 Српска патријаршија (1557–1766), обновљена Српска патријаршија са средиштем у Пећи, која је постојала од обнове 1557. године, укидања 1766. године.
 Српска патријаршија (1848–1920), посебна Српска патријаршија у Хабзбуршкој монархији са средиштем у Сремским Карловцима, која је постојала од проглашења 1848. године, до уједињења свих српских црквених области 1920. године.
 Српска патријаршија (1920–), савремена Српска патријаршија са средиштем у Београду, која је постоји од уједињења свих српских црквених области 1920. године, до данас.

У свакодневном говору појам Српска патријаршија се такође може односити на:

 Стари Патријаршијски двор у Сремским Карловцима.
 Нови Патријаршијски двор у Београду.

Види још 
 Пећка патријаршија (вишезначна одредница)